Ниже представлен полный список аэропортов Ливии:

Списки аэропортов по странам